Sergio Ferrari – calciatore italiano degli anni '20 e '30
 Sergio Ferrari – calciatore italiano degli anni '60